Un cryptonyme est un nom cachant un autre nom de personne, ou encore une personne cachant son nom en restant anonyme ou en utilisant un pseudonyme, une anagramme ou le nom de quelqu’un d’autre (en onomastique on parle alors d'un allonyme).

Dénomination d'une personne
Cryptologie